Xoconoxtle kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xoconoxtle, San Luis Potosí, ort, Zaragoza, 
 Xoconoxtle el Grande, ort, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 Xoconoxtle, Oaxaca, ort, San Miguel Amatitlán, 
 Xoconoxtle, Tierra Blanca, ort,